James Forrestal (1892 - 1949), homme politique américain.
 La classe Forrestal, porte-avions américains.
 , le premier de cette classe.